Флир — фамилия.
 Флир, Гленн (род. 1959) — английский шахматист, гроссмейстер (1987).
 Флир, Кристин (род. 1967) — французская шахматистка, международный мастер среди женщин (1986).